Nemesia (planta), un gènere de plantes de la família Scrophulariaceae
 Nemesia (aranya), un gènere d'aranyes de la família dels nemèsids (Nemesiidae)
 Nemesia (moth), un dels sinònims del gènere Coleophora